«Гру́ппа кро́ви» — шестой студийный альбом советской рок-группы «Кино», вышедший 5 января 1988 года. Получил широкую известность как в СССР, так и за рубежом. Выход альбома принёс группе быстрый рост известности, многие песни стали одними из самых узнаваемых в творчестве группы.

Работа над созданием альбома была начата в 1987 году. Бо́льшая часть записи проходила у Георгия Гурьянова, завершена работа была на студии Алексея Вишни. Звучание записи улучшилось по сравнению с предыдущими альбомами, благодаря использованию на студии современного ревербератора.

Альбом получил высокую оценку критиков после выхода и продолжает считаться заметным событием в истории отечественной музыки. В 1999 году радиостанция «Наше радио» обнародовала свой список «100 лучших песен русского рока в XX веке», включив в него несколько песен из этого альбома и отведя песне «Группа крови» первое место. В 2007 году редакция русской версии журнала Rolling Stone Russia включила песню «Группа крови» в свой список «40 песен, изменивших мир».

Предыстория 

Осенью 1985 года из группы «Кино» ушёл бас-гитарист Александр Титов, являвшийся также участником группы «Аквариум». Совмещать работу в двух коллективах ему стало тяжело, и Титов выбрал «Аквариум». Музыканты редко комментировали уход Титова, считая это в какой-то степени предательством. По словам барабанщика «Кино» Георгия Гурьянова, Титов не вписывался в их коллектив и всегда считал себя членом «Аквариума», работая с группой Виктора Цоя лишь как приглашённый музыкант.

Чтобы не подвести группу перед запланированным фестивалем Ленинградского рок-клуба, Титов предложил себе замену — Игоря Тихомирова из бывшей арт-рок группы «Джунгли». Сам Тихомиров согласился работать с «Кино», не подозревая, насколько серьёзно всё будет. С появлением Тихомирова сформировался классический состав группы, сохранявшийся вплоть до её распада. Виктор Цой наконец нашёл коллектив, который его понимал — разногласия иногда возникали, но совершенно не отражались на отношениях участников.

Перед работой над новым материалом музыканты «Кино» попробовали записать отдельный альбом, но у них не получилось. Причиной послужило то, что песня «Братская любовь» звучала хорошо, однако остальные звучали не так, как хотелось коллективу. Запись была сложной, потому что появлялись проблемы с соседями, недовольными постоянным музицированием и прочими неудобствами, доставляемыми им в связи с записью альбома. Наполовину готовый альбом решено было отложить. Уже после трагической гибели Виктора, в целях сохранения творческого наследия «Кино», записи этих песен были найдены на полке в студии Алексея Вишни, который говорил, что никогда не отдал бы материал, поскольку Виктор Цой пожелал его уничтожить; тем не менее оставшиеся музыканты «Кино» убедили его сделать это. Песни альбома имеются в сборнике, выпущенном в 1992 году по инициативе Марианны Цой на грампластинках санкт-петербургской студией грамзаписи под названием «Неизвестные песни».

Помимо этих песен, во время работы над альбомом «Ночь» были сделаны аранжировки к песням «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Дальше действовать будем мы», «Попробуй спеть вместе со мной» и «Спокойная ночь», которые позже войдут в «Группу крови». Их решили, однако, не публиковать. Только в 1996 году перечисленные песни были изданы компанией Moroz Records в качестве бонус-треков к CD-изданию альбома «Ночь».

История альбома 

Работа над новым альбомом велась параллельно со съёмками «Ассы». Основная её часть проходила в квартире Гурьянова. Гурьянов и Каспарян проживали недалеко друг от друга, в Купчино — спальном районе Ленинграда. Цой в это время жил то у одного, то у другого, но в основном у Гурьянова.

С чем у «Кино» не было проблем, так это с инструментами. Благодаря супруге Каспаряна, американке Джоанне Стингрей, группа стала экипирована настолько плотно, что весь остальной Ленинградский рок-клуб мог только завидовать. К 1987 году у коллектива появилась своя четырёхканальная портастудия «Yamaha MT-44D» и драм-машина «Yamaha RX-11», которая позволяла редактировать не только ритмический рисунок, но и тембры с громкостью. Не имелось клавишных, но члены группы прекрасно обходились и без них. Для этого существовал семплер «Prophet 2000», который в это время числился едва не лучшим в мире. Такой инструмент имелся только у Сергея Курёхина, однако он категорически отказывался отдавать его в чужие руки; мог предоставить его только на том условии, если сам на нём сыграет. В своё время группа не хотела давать Курёхину волю в аранжировках, так как для выбранного ими стиля он был слишком дерзок. Решили пойти на хитрость: в один из вечеров музыканты напоили его и всю ночь до утра записывали клавишные партии. Для игры на семплере они пригласили Андрея Сигле — пианиста с консерваторским образованием, имевшего опыт студийной работы.

Альбом, когда он был почти готов, оставалось только свести, но группа никак не могла определиться, в какой студии записать. С Андреем Тропилло Цой дело иметь не хотел. Отношения с Алексеем Вишней были напряжёнными из-за незаконченной записи предыдущего альбома и некоторых разногласий, что вынуждало искать другие варианты. Несмотря на это, Вишня продолжал наблюдать за работой коллектива и когда услышал черновой вариант «Группы крови» на аудиокассете, принесённой Сергеем Фирсовым, сразу уловил уникальность и большое значение нового альбома, поняв, что в своей хорошо оснащённой домашней студии в Ленинграде способен довести запись до состояния профессиональной. Тогда Вишня решил пойти на совместное выступление на концерте «Поп-механики» в БКЗ «Октябрьский» и сказал Цою, что сводить нужно у него, не дожидаясь другой помощи. Так как в это время у него была своя студия, а также имелся богатый опыт записи, лидер «Кино» всё же принял предложение Алексея Вишни свести новый альбом на его студии.

Последняя стадия работы заключалась в дописывании партий гитары, клавишных и вокала. Далее всё это сводилось на плёнку, привезённую Джоанной Стингрей. Звучание альбома получилось современным и модным, что было сделано благодаря использованию ревербератора «Yamaha SPX-90», что в те времена было редкостью. В конце концов, группа подготовила многоканальную запись, где раздельно были записаны: на первую — драм-машина, на вторую — бас, и на третью — электрогитара. Результат записывали на четвёртую дорожку, потом Виктор Цой пел голос дважды на две дорожки. Позже дабл-трек сводили на третью дорожку.

По окончании записи Цой сказал Алексею Вишне, что он не планирует тиражировать запись в СССР. Прежде всего, он хотел выпустить альбом на пластинках в США, в чём ему обещала помочь Джоанна Стингрей. Звукорежиссёру, однако, эта идея не понравилась. В это время у Вишни оставался лишь один день на то, чтобы успеть сделать пять копий аудиокассет для музыкантов и Джоанны, а оригинал он должен был отдать на следующий день вечером в 20:00 на концерте в СКК Стингрей. Когда в два часа ночи последняя песня альбома была сведена, а в четыре музыканты разошлись по своим домам, Алексей Вишня сделал копию с оригинала, заказал такси и лёг спать. На завтрашний день в девять утра к нему подъехало такси и Вишня попросил свою жену сделать десять копий, после чего уехал в Пулково, где купил билет в Москву на 10:15. По прилёте он взял такси на восемь часов за восемьдесят рублей, приехал к Андрею Лукинову на Большую Грузинскую, сделал одну копию, получив двести рублей и коробку новых плёнок; кассеты с копиями и оригиналом и отдал всё Джоанне. На следующий день Виктор Цой улетел в Алма-Ату на съёмки художественного фильма «Игла». За пять дней работы Цой ни разу не выходил погулять, лишь на шестой подошёл к магазину звукозаписи и увидел надпись на витрине: «Поступил новый альбом „Кино“ — „Группа крови“ 1988». Это вызвало недовольство музыканта и поставило крест на дальнейшем сотрудничестве с Алексеем Вишней. Андрей Тропилло заступился за Вишню, заявив, что права на оригинал всегда остаются за студией, если запись производилась за счёт студии. Сам Виктор Цой назвал это пиратством и сказал, что никакого отношения к распространению нового альбома он не имеет.

В 2019 году, в рамках серии «Кино. Каталог», альбом «Группа крови» был выпущен с оригинальной мастер-ленты лейблом «Maschina Records»; реставрация и мастеринг осуществлялись Максимом Кондрашовым при участии звукорежиссёра Игоря Тихомирова и консультантов Юрия Каспаряна и Александра Цоя. Конечный результат был протестирован на студиях ДДТ и «Добролёт» с привлечением звукорежиссёров Александра Докшина и Андрея Алякринского. Тем не менее возникли определённые технические сложности: инструменты строились по гудку телефонной трубки, потому что гитарных тюнеров не было. Частота звучания составляла 425 Гц против стандарта 440 Гц. Запись оказалась замедлена почти на полтона, в связи с взятой за основу ля. Имелись отклонения в скорости магнитофона «Маяк-001», переделанной с 19 на 38. Бас тогда был провален из-за неправильной корректировки АЧХ и восстановлен. Также недостатком являлась детонация. Дефекты плёнки сохранены — таким образом, идеального звучания, с учётом срока давности, не вышло. Релиз, однако, звучит так, как был задуман музыкантами в 1988 году. В американском издании, ставшем каноничным, кроме всего прочего, правый стерео канал перепутан местами с левым. В релизе на компакт-кассетах была использована аналоговая копия мастер-ленты без реставрации с изменённой скоростью.

Особенности композиции песен 
В новом альбоме почти полностью отсутствовал романтизм, а на смену ему пришёл героизм. По мнению Юрия Каспаряна, Цой сознательно выбрал тематику, по которой коллектив двигался последующие три года. Некоторые песни из «Группы крови» в новых аранжировках вошли в состав сборника «Последний герой», записанный музыкантами для издания во Франции. Первоначальные версии песен «Дальше действовать будем мы», «Закрой за мной дверь, я ухожу», «Попробуй спеть вместе со мной», «Спокойная ночь» были записаны в 1986 году во время работы над альбомом с рабочим названием «Любовь — это не шутка». Группу не устроил результат — по их мнению, по звуку получился тот же альбом, что и «Это не любовь», что не радовало музыкантов. По этой причине запись была недоделана, а эти версии в итоге появились в альбоме «Ночь» в 1996 году в качестве бонус-треков.

 В первой песне — «Группа крови» — сохранено оригинальное словосочетание, ставшее название альбома; оно говорило о сведениях, написанных на рукаве каждого военнослужащего. Эта песня, с точки зрения зарубежного призывника не имеет никаких особенностей, но с точки зрения советского слушателя создаётся впечатление, что речь идёт о войне в Афганистане, которая ещё шла во время написания песни. В тексте ведущий мотив — предназначение, избранность, необходимость выполнить некую миссию, но в то же время — поиск возможностей её выполнения, колебания и сомнения. С одной стороны, здесь представлен не только герой пути, но и герой борьбы, хотя в то же время здесь демонстрируется отказ от противостояния и победы вследствие выбора некоего иного своего предназначения. Выступая в сильной позиции, песня сконцентрировала в себе все семантические тенденции, которые далее развиваются в других песнях, включенных в альбом. Мотив пролившейся крови обозначает возможные ранения в борьбе и как медицинский термин поддерживает это. С другой стороны, так же как медицинский термин, обозначает отдельную индивидуальную черту, по которой люди разделяются на группы самой природой. Таким образом, в альбоме централизуется значимость существования неизбежного момента разделения людей на некие социальные объединения по конкретным признакам. В дальнейших текстах присутствует именно этот семантический элемент. Смерть приобретает более целостное значение, взаимодействует с семантическим отдалением друг от друга значении войны и надежды, тем самым расширяя своё значение. «Остаться в этой траве» означает погибнуть в бою. Такой синонимический ряд возможен в силу образности поэтической речи. У героя есть надежда на жизнь, которая парадоксальным образом выражается в предначертанной судьбой героической гибели, которая больше, чем жизнь. После смерти наступает вневременная жизнь, герой выходит на другой уровень существования. Александр Житинский в своей рецензии на альбом называет песню «Группа крови» одной из лучших песен и сравнивает её с песней Булата Окуджавы «…Вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет…» по схожести звучания гитары Каспаряна и походной трубы. Также он считает весь альбом развитием конфликта, заявленного первой песней. Существует вариант этой песни, специально записанный для художественного фильма «Игла» и опубликованный в 2002 году в сборнике «Кино в кино». Помимо версии на русском языке, «Кино» записало песню на английском языке во Франции по инициативе Джоанны Стингрей. Эта версия вышла в том же году на сборнике «Последние записи».
 Песня «Закрой за мной дверь, я ухожу» примечательна тем, что путь обретает в нём знакомую для творчества Цоя семантику. Герой не просто уходит, а покидает кого-то. Интонация песни печальная; он понимает свой долг и уже осознаёт, что способен в одиночку вступить в бой и достичь своей цели. Алексей Вишня сказал, что эта песня про него, поэтому ему ничего не стоило спеть её с теми интонациями, которые заложил сам автор. Виктор никогда не имел собственного дома, и когда разругался с Марианной, жил либо у Гурьянова, либо у Каспаряна. Вишня также ушёл от жены и шесть лет жил у друзей.
 В третьей по счёту песне «Война» повествуется о войне «между землёй и небом». Во время слушания сначала появляется ощущение безысходности, обречённости и бесплодного ожидания. Уверенность в себе не исключает смерти, представляемой лексемой «погибших». Герой осознаёт, понимает и принимает её как неизбежное. Все, кто были уверены в завтрашнем дне, погибли. Во время записи песни Виктор Цой перепутал количество тактов. Ему показалось, что песня в конце оборвётся, однако Алексей Вишня сказал, что рано, Цой же к нему не прислушался. В результате этого затихание получилось более резким, чем планировалось.

 В песне «Спокойная ночь» выстраивается концептуальная эволюция образа города. Семантика развивается на уровне мифологемы. Под ней понимается образ автора, формируемый из ряда закреплённых культурно-литературной традицией значений, по структуре схожий с мифологическим образом. Алексей Вишня рассказал мифическую историю, связанную с этой песней: во время записи первого варианта, когда прозвучали строчки из припева, под ними якобы умер сосед, после чего к ним пришла делегация родственников, попросили соблюдать тишину в течение девяти дней; когда на девятый день Алексей Вишня включил магнитофон, то произошёл скачок напряжения, который вывел технику из строя.
 Песня «Мама, мы все сошли с ума» является переходной от понимания смерти, свойственного раннему периоду творчества, к более зрелому восприятию. Нетерпение, переданное в ритме музыки и характере синтаксических конструкций, граничит с болью, которую причиняет. Изначально песня появилась с басового риффа, который понравился Цою. В течение двух месяцев Виктор наигрывал его, после чего известил коллег о написании новой песни.

 Следующая песня — «Бошетунмай» — была написана под впечатлением от группы UB40. В ней Виктор Цой, согласно Георгию Гурьянову, иронично шутит над своими друзьями-музыкантами. Отвечая на вопросы зрителей во время концерта в ленинградской школе номер 344, лидер «Кино» говорил, что слово «бошетунмай» пришло из китайского языка и на русский язык переводится как «не продавайся». Он, однако, сразу же оговорился, что не это имел в виду. Позже Цой так и не дал точной расшифровки названия песни. Подробнее рассказал Георгий Гурьянов: по его словам, этот термин имеет отношение к лёгким наркотическим веществам. Гурьянов предполагает, что слово «бошетунмай» пришло из лексикона художника Тимура Новикова, с которым коллектив поддерживал дружеские отношения. Другую версию песни можно услышать в фильме «Игла», однако Виктор Цой распорядился её не тиражировать. Поэт развивает тему болезненной иллюзорности мира. Рисуется картина иллюзорного комфорта жизни на фоне загнивания и порчи окружающей действительности с одной стороны, и с другой — внутреннего мира человека.

 В песне «В наших глазах» искажены все ценности: героя томит тоска по идеалу, духовная жажда; это путь избранных с обывательской точки зрения; настойчиво звучит требование выбора. Поэт использует пары антонимов, чтоб передать контрастность выбираемых сторон. Ставится вопрос, идти ли вперёд или остаться, хотя ежедневное ожидание наступления завтра тоже ни к чему не приводит.
 Постепенное развитие положительной семантики дня подходит к кульминации в тексте песни «Попробуй спеть вместе со мной». Теперь герой видит свой путь не только днём, но и ночью, он существует вне времени и пространства и следует за своей звездой. Парцелляция в построении фразы говорит о решительности движения. В этом случае не вызов, а призыв и демонстрация силы. Устойчивое выражение «делать первый шаг» имеет значение «положить начало чему-либо». Цой изменяет его, сохраняя значение. Словосочетание «делаем шаг на недостроенный мост» означает путь. «Вступать на недостроенный мост» — всё равно что идти в никуда. Появление звезды играет решающую роль в раскрытии значения пути. Героя ведёт путеводная звезда, при этом самоотречение играет определяющую роль в достижении конечной цели.
 Песня «Прохожий» поначалу не входила в альбом. Причиной этого стало то, что полностью материал не вмещался в 45-минутную компакт-кассету. Написав эту песню как шутку, группа серьёзно к ней не относилась. Одна из гипотез Виктора гласила, что в каждом альбоме должна быть «сопля» — это такая проходная, «никакая» песня. Так как в этом альбоме таких песен не было вообще, то роль «сопли» взяла на себя песня «Прохожий».

 В предпоследней песне — «Дальше действовать будем мы» — поэт ставит точку во внутренних противоречиях, терзавших его. Это финальный аккорд — герой нашёл свой путь и полон решимости пройти его до конца. Цикл песни контрастирует своим спокойным ритмом со всеми остальными песнями. Она близка по музыкальному ритму и мелодике песне «Спокойная ночь». Семиотический код воспринимается как информационный канал, который, одновременно выступая с другим, поддерживает и развивает заданную тему, влияя на другие стороны восприятия — так называемый семантический стереофонизм. При этом важна общность темы и возможность через один код понять другой, и наоборот.

 Заключительная песня — «Легенда» — решает проблему выбора между действием и бездействием, представляя необычную картину. Поэт рисует картину поля боя, на котором живые уже стали подобны мёртвым. Крик и мечи определённы как «ворон язык», который лучше забыть, потому что сама по себе жизнь — это миг, который заканчивается уходом в «ночь снов», тем самым подчёркивается бесполезность всех битв и сражений, любого противостояния, так как победившие и проигравшие остаются в одинаковых позициях. В окончательных строках говорится о том, что жизнь — «только слово», и смерть — слово, означающее «спать», а слово «жизнь» означает «ждать». «Ждать» — это определённое действие, которое необходимо совершать, потому что есть нечто достойное ожидания. Это «нечто» стоит того, чтобы его ожидать, а значит обязательно исполнится, иначе не было бы достойно. Те, кто решился бороться, действовать, был побеждён. Более того, кто-то погиб, а оставшиеся в живых были в таком же состоянии, что и мёртвые. «Легенду» группа играла ближе к концу концерта. К тому времени у Виктора, как правило, оставалось четыре струны на гитаре, поэтому он брал гитару Каспаряна и пел песню в сопровождении Гурьянова, а Каспарян с Тихомировым быстро меняли струны, ставили новые.

Обложка 

Обложка альбома оформлена рисунком в духе супрематизма, из-за чего многие считают, что обложка была сделана ввиду влияния на группу картин Эля Лисицкого. На самом деле, с обложкой альбома у группы сразу было всё решено. Задачей было взять плакат Казимира Малевича к немому фильму Фрица Ланга «Доктор Мабузе, игрок» и «вставить» в него название группы. Поручили эту работу другу музыкантов Андрею Крисанову. Тогда Цой, Гурьянов и Крисанов ходили в кинотеатр «Спартак» на фильмы немецких экспрессионистов, а в то же время в Русском музее проходила выставка искусства 1920—30-х годов. В этом музее Крисанов работал в котельной и там же нашёл плакат Малевича к фильму о докторе Мабузе. За работой следили Виктор и Георгий. Крисанов сразу же нарисовал вариант, который одобрила вся группа.

Отзывы и критика 

После выхода альбома «Группа крови» релиз получил широкую популярность и положительные оценки. Музыканты стали часто получать приглашения из разных стран, у них появилось огромное количество новых поклонников, а популярность коллектива с каждым днём росла. Александр Житинский в cвоей реценцзии на альбом сказал, что «Кино» записало свой лучший альбом и один из лучших альбомов отечественного рока. «После первых удачных ходов альбомы музыкантов очень часто становились слишком правильными и однообразными. „Кино“ подобная опасность не грозила, поскольку многое в эволюции команды происходило вопреки всякой логике и прогнозам», — отметил Александр Кушнир в книге «100 магнитоальбомов советского рока». Несколько песен из альбома попали в список «100 лучших песен русского рока в XX веке», составленный «Нашим радио» на основе выбора радиослушателей, поднявшись на разные места. Среди них одноимённая песня, занявшая 1-е место в списке. Кроме того, «Группа крови» попала в список «40 песен, изменивших мир», составленный редакцией русскоязычной версии журнала Rolling Stone в 2007 году. Издатель лейбла «АнТроп» — Андрей Тропилло — считает «Группу крови» хорошим альбомом, но его можно было назвать «Группа крови, насмотревшись видеофильмов», потому что «в альбоме есть одна песня про побитых парней на траве и это перекликается с общей тенденцией чьего-то удачного продюсерского эксперимента». Алексей Вишня вспоминал, как «альбом произвёл эффект разорвавшейся бомбы. Качество звучания, высокий слог песен, их общественная ликвидность — всё это обусловило принципиально новое отношение властей к явлению русского рока». Сам Виктор Цой оценил его как лучший, чем все остальные. Положительную оценку альбом получил и на Западе. Обозреватель AllMusic отметил, что «Группа крови» была предназначена для обретения популярности «Кино» за рубежом вместе с повышением звукового качества на уровне европейских и американских рок-групп. «Их тексты песен ненавязчиво поэтичны, отдалены от привычек и расчётливо осведомлены», — писал Роберт Кристгау, музыкальный редактор журнала The Village Voice.

Отражение в культуре 
В 2000 году в память Виктору Цою был записан двойной трибьют-альбом под названием «КИНОпробы», в который вошли две кавер-версий на песни из Группы крови: «Мама, мы все сошли с ума», «Прохожий». Группы «Смысловые галлюцинации» и «Ва-Банкъ» исполнили песню «Мама, мы все сошли с ума», а Юлия Чичерина — песню «Прохожий». В 2002 году был записан посвященный 40-летию со дня рождения Виктора Цоя концертный альбом «День рождения Виктора Цоя», в котором имеется только песня «Мама, мы все сошли с ума» в исполнении «Ва-Банкъ».

Песни «В наших глазах», «Спокойная ночь» и «Война» вошли в саундтрек фильма «Сёстры», снятый в 2001 году. По совету Алексея Балабанова Сергей Бодров использовал в качестве саундтрека песни Виктора Цоя. Кинокомпанией «СТВ» было достигнуто соглашение с Марианной Цой и студией звукозаписи Moroz Records на использование в фильме музыки группы «Кино». Творчество Виктора Цоя фактически стало одной из сюжетных компонентов. Старшая девочка, роль которой исполняет Оксана Акиньшина, часто слушает «Кино», согласно сюжету, и её любовь к этой музыке подчас становится для неё причиной конфликтов с окружающими.

В апреле 2011 года известный русский бизнесмен Олег Тиньков приобрёл права на песню «Дальше действовать будем мы» для новой рекламной кампании своего банка «Тинькофф Кредитные Системы», песня стала корпоративным гимном банка, а сама фраза — слоганом. Кроме того, композиция звучит во время телепрограммы «Бизнес-секреты с Олегом Тиньковым». По некоторым источникам, стоимость сделки составила один миллион долларов США, хотя сам предприниматель частично опроверг эту информацию в своём блоге.

Хронология выпуска

Список композиций

Участники записи 
 «Кино»
 Виктор Цой — вокал, гитара
 Юрий Каспарян — лидер-гитара, клавишные (на треке 8), бэк-вокал
 Игорь Тихомиров — бас-гитара
 Георгий Гурьянов — драм-машина, бас-гитара (на треках 2, 5, 8 и 9), бэк-вокал

 Другие
 Андрей Сигле — клавишные
 Игорь Веричев — шумы (на треке 9)
 Алексей Вишня — сведение.

 Производство
 Андрей Крисанов — дизайн обложки
 Джоанна Стингрей — продюсирование альбома в США
  — перевод названий треков
 Джоанна Стингрей,  и Алексей Барановский — фотографии к альбому.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Группа крови  на Discogs
 

1988
Альбомы Moroz Records
100 магнитоальбомов советского рока
Альбомы СССР
Альбомы русского рока
Альбомы альтернативного рока
Альбомы постпанка
Альбомы новой волны
Альбомы инди-рока
Альбомы на русском языке
Альбомы Gold Castle Records